Jimmy Connors davanti a  spettatori vince il suo 5° US Open e l'8º titolo del Grande Slam battendo Ivan Lendl per 6-3 6-7(2) 7-5 6-0. Connors riesce a bissare il titolo dell'anno precedente vincendo a poco più di 31 anni il suo ultimo Slam a New York, lo Slam più congeniale alle sue caratteristiche. Lendl perde la sua seconda finale consecutiva a Flushing Meadows e la terza Slam della sua carriera. Nonostante le grandi stagioni disputate e i titoli vinti, non ha ancora vinto nessun Major in carriera. Jimmy Connors, oltre al trofeo del vincitore, porta a casa un assegno di $, Lendl uno di $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1983